2 miejscowości w Polsce:
* Dąbrówka Górna – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Dąbrówka Górna – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Krapkowice